Hnoss – bogini z mitologii nordyckiej, córka Frei i Oda, siostra Gersimi. Jej imię oznaczało skarb. 

Nordyckie boginie
Azowie